Twilight Zone:

 «Twilight Zone» — сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden (1981)
 «Twilight Zone» — сингл нидерландской рок-группы Golden Earring (1982)
 «Twilight Zone» — сингл нидерландского евродэнс-коллектива 2 Unlimited (1992)
 «Twilight Zone» — инструментал немецкого евродэнс-коллектива Masterboy (1991)

См. также 
 Сумеречная зона (значения)